Nowy Janów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Nowy Janów, un village
 dans la voïvodie de Podlachie
 Nowy Janów, un village